Fincke ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Fincke, deutscher Chemiker und Lebensmittelchemiker
 Andreas Fincke (* 1959), deutscher Hochschulpfarrer und Leiter der Evangelischen Stadtakademie in Erfurt
 Andree Fincke (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Annette Fincke (* 1963), deutsche Marathonläuferin
 Elise Fincke (1872–1948), deutsche Politikerin (DDP)
 Heinrich Fincke (1879–1965), deutscher Lebensmittelchemiker, Kakao-Experte
 Johann Georg Fincke (auch Fink, Finke; ~1680–1749), deutscher Orgelbauer
 Martin Fincke (* 1937), deutscher Rechtswissenschaftler
 Michael Fincke (Edward Michael Fincke; * 1967), US-amerikanischer Astronaut

Siehe auch:
 Finke
 Vincke